Атлетски митинг Арева 2016. одржан је 27. августа 2016. на Стад де Франс-у, Сен Дени у (Француској). Ово је дванести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар -0,1 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +0,1 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар +0,2 м/с

3.000 м препреке

Скок увис 

1Повукла се са такмичења

Скок удаљ 

1Повукла се са такмичења

Бацање диска

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски митинг Арева
ИААФ Дијамантска лига 2016.